Kerry kan syfta på:

Geografi 
 Kerry, grevskap i provinsen Munster, Irland
 Kerry, Wales, ort i Powys, Wales, Storbritannien

Personer 
 John Kerry (född 1943), amerikansk politiker, USA:s utrikesminister under president Obama
 Aniko Kery (född 1956), ungersk gymnast
 Kerry Washington (född 1977), amerikansk skådespelare